«Мисс Молдова» — ежегодный молдавский национальный конкурс красоты. Проводится с 1999 года.

По результатам конкурса производится выбор представителей Молдовы на конкурсы «Мисс мира», «Мисс Земля» и «Мисс Интернешнл».

Представительницы на международных конкурсах

Мисс мира Молдова

Мисс Интернешнл Молдова

Мисс Земля Молдова

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Конкурсы красоты
Мисс Молдова